Jules Toutain (1865-1977) – archeologo francese
 Roland Toutain (1905-1977) – attore, compositore e stuntman francese
 Thierry Toutain (1962) – ex marciatore francese